Der Amtmann zu Ritzebüttel war von 1400 bis 1864 oberster Verwalter des Amtes Ritzebüttel. Vorgänger war ab 1310 der Hauptmann auf Neuwerk. Zum Amtmann wurden Hamburger Ratsherren ernannt, die ihre Verwaltungsarbeit auf dem Schloss Ritzebüttel durchführten. Die Amtmänner übernahmen neben der allgemeinen Verwaltung einschließlich der Verantwortung für die Landesverteidigung auch die Rechtspflege (als Gesetzgeber und Richter). Zeitweise konnte das freiwillige Amt nicht (mit einem Ratsherren) besetzt werden, dann wurde ein Vertreter, Verwalter oder Verweser eingesetzt:
 Vertreter wurden im Allgemeinen kurzfristig bestimmt, um Urlaubs- oder Erkrankungszeiten des Amtmannes zu überbrücken.
 Fand sich kein Ratsherr um das Amt zu übernehmen, wurden Verwalter eingesetzt.
 Verweser wurden notwendig, wenn der Amtmann vor Ende seiner Amtszeit verstarb und die Witwe Anspruch auf die vertraglich vereinbarten Einkünfte hatte.

Die Amtsdauer war bis 1577 unterschiedlich lang, als der Hamburger Rat sie auf 6 Jahre festlegte.

Am 1. Juni 1864 beschloss der Hamburger Senat das Gesetz zur Reorganisation in der Verwaltung und Rechtspflege des Amtes Ritzebüttel. Damit wurden die Gewalten auf einen Amtsverwalter und einen Amtsrichter unter der Aufsicht des Landherren aufgeteilt. Der Landherr als Senator musste nicht mehr wie der Amtmann in Ritzebüttel anwesend sein, sondern regierte vom 100 Kilometer entfernten Hamburg aus.

1935 wurden die Gemeinden Groden, Wester- und Süderwisch, Stickenbüttel, Duhnen, Neuwerk und Teile von Sahlenburg nach Cuxhaven eingemeindet, so dass das Landgebiet des Amtes Ritzebüttel de facto nicht mehr existierte. Nachdem der Cuxhavener Bürgermeister bereits seit 1933 die Funktion des Amtsverwalters in Personalunion wahrgenommen hatte, wurde das Amt Ritzebüttel aufgehoben. Die Position Amtsverwalter hörte auf zu existieren.

Siehe auch Liste der Amtsverwalter von Ritzebüttel für die Zeit der Landherrenschaft Ritzebüttel (1864  – 1935).

Liste nach Hermann Borrmann 
Die ausführlichste Liste findet sich bei Hermann Borrmann: Daten zur Geschichte des Amtes Ritzebüttel und der Stadt Cuxhaven von 1982.

Liste nach Grandauer / Klasing / Obst 
Ein abweichendes Verzeichnis der Amtmänner findet sich in deren Gedenkbuch des Hamburgischen Amtes Ritzebüttel aus dem Jahre 1892:

Liste nach Friedrich Adolf Becker 
Das Verzeichnis aus Cuxhaven und das Amt Ritzebüttel von 1880 weicht leicht vom vorherigen ab, zum Teil bei genannten Personen und Namens-Schreibweisen. Sehr kurze Amtszeiten sind mitunter gar nicht angegeben. Mit * versehen sind Amtmänner, die keine Ratsherren waren. Interimsbeamte sind hier kursiv gekennzeichnet (im Original in Klammern).

Literatur 
 Friedrich Adolf Becker: Cuxhaven und das Amt Ritzebüttel. Ein Beitrag zur Geschichte und Entwicklung des Landes, Otto Meißner, Hamburg 1880, Digitalisat
 Arthur Obst (neu bearb.): Grandauer‘s Gedenkbuch des Hamburgischen Amtes Ritzebüttel nebst der Fortsetzung von Amtsregistrator C. L. Klasing, G. Rauschenplat, Cuxhaven 1892, Digitalisat
 Hermann Borrmann: Daten zur Geschichte des Amtes Ritzebüttel und der Stadt Cuxhaven, Verlagsgesellschaft Cuxhaven, Cuxhavener Nachrichten KG; 1982

Ritzebüttel
!Personlichkeiten
Liste (Politiker)
Amtmanner von Ritzebuttel